Rhino Records, casa discografica
 Rhino, personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Rhino, pseudonimo del wrestler Terry Gerin
 Rhino, abbreviazione del programma per computer Rhinoceros
 Rhino, autoblindo australiano della seconda guerra mondiale
 Chiappa Rhino, revolver della ditta Chiappa
 Rhino, soprannome dato dagli Alleati ai carri armati equipaggiati per distruggere il bocage in Normandia durante la seconda guerra mondiale

Informatica 
 Rhino, interprete JavaScript

Pagine correlate 
 Rinoceronte